Pablo Carreño Busta era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Frances Tiafoe.

In finale João Sousa ha battuto Tiafoe col punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Kevin Anderson (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)
  Kyle Edmund (quarti di finale)
  Gilles Müller (secondo turno)

  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)
  Leonardo Mayer (primo turno)
  Daniil Medvedev (primo turno)

Qualificati 

  Tim Smyczek (primo turno)
  João Domingues (primo turno)

  Ricardo Ojeda Lara (secondo turno)
  Simone Bolelli (quarti di finale)

Wildcard 

  Alex De Minaur (secondo turno)
  Frederico Ferreira Silva (secondo turno)

  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2018